Локалов:
 Локалов, Александр Алексеевич (1831—1891) — крепостной крестьянин, предприниматель, фабрикант, основатель Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры.
 Локалов, Алексей Васильевич (ок. 1805—1874) — крепостной крестьянин, предприниматель, основатель Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры.

 Локалова, Хажа Муртузалиевна (1920—2001) — учительница, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Усадьба Локалова — историко-архитектурный ансамбль, объект культурного наследия федерального (общероссийского) значения.